Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Manzella – włoski prawnik, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy i polityk
 Vincenzo Manzella – rzymskokatolicki duchowny